Transmission může označovat:
 Transmission (festival) – festival elektronické taneční hudby, především trance a jeho subžánrů
 Transmission (BitTorrent) – odlehčený bittorent klient
 Transmission (píseň) – píseň post-punkové kapely Joy Division